Национальное собрание — представительный и законодательный орган страны. Ниже перечень по континентам и странам:

Европа 
Белоруссия
В Белоруссии с 1996 года название законодательного органа
 Национальное собрание Республики Беларусь
Германия
Германии Национальное Собрание — орган принимающий конституцию, созывалось дважды:
 Франкфуртское национальное собрание — созвано в 1848 году, принял Конституцию Германии 1848 года, не вступившую в силу
 Веймарское национальное собрание — созвано в 1919 году, приняло Конституцию Германии 1919 года
Греция
Национальное Собрание Греков — название Учредительного Собрания Греции
 Национальное Собрание (Греция)
Румыния
 Великое национальное собрание Румынии — название парламента Румынии в 1948—1989 годах
Франция
Во Франции название законодательного органа, в данный момент нижняя палата законодательного органа:
 Национальное собрание (1789—1791)
 1791—1792
 1792—1795
 Национальное собрание Франции (1848)
 1849—1851
 1852—1870
 Национальное собрание Франции (1871)
 Временное правительство Французской республики
 в настоящее время — Национальное собрание Франции
Чехословакия
Национальное Собрание Чехословацкой Республики — в 1920—1968 гг. название парламента Чехословакии
 Национальное собрание (Чехословакия)
Югославия
Национальное Собрание Югославии — 1918—1941 гг. название нижней палаты парламента Югославии, в 1946—1953 — название парламента Югославии
 Национальное собрание (Югославия)

Евразия 
 Милли Меджлис Азербайджана
 Национальное собрание Армении
 Национальное собрание Нагорно-Карабахской Республики
 Великое национальное собрание Турции

Азия 
 Национальное собрание Бахрейна
 Национальное собрание Вьетнама
 Национальное собрание Кувейта
 Национальное собрание Республики Корея
 Всекитайское собрание народных представителей

Африка 
 Национальное собрание Габона
 Национальное собрание Камеруна
 Национальное собрание Нигера

Америки 
 Национальное собрание Квебека
 Национальное собрание (Никарагуа)
 Национальное собрание Белиза

Океания 
 Парламент Вануату

См. также 
 Национальная ассамблея

Парламентская история Франции